Jezerní potok je název mnoha potoků v České republice, mimo jiné:

 Jezerní potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy ve vodní nádrži Lipno
 Jezerní potok (přítok Řezné) – pravostranný přítok Řezné v okrese Klatovy
 Jezerní potok (přítok Křemelné) – pravostranný přítok Křemelné z jezera Laka v okrese Klatovy
 Jezerní potok (přítok Prášilského potoka) – pravostranný přítok Prášilského potoka z Prášilského jezera v okrese Klatovy